Сара Эррани и Роберта Винчи — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки соревнований — Виктория Азаренко и Мария Кириленко — не защищали свой титул, но россиянка принимала участие в турнире и в паре с соотечественницей Надеждй Петровой дошла до полуфинала.

Общая информация 
До соревнования в Мадриде Сара Эррани и Роберта Винчи ни разу не побеждали на соревнованиях старше международной категории. Одержанная победа позволила Саре прервать свою серию на отметке четыре финала, а Роберте — на отметке восемь финалов. Три последних финала в рамках этих серий итальянки играли вместе.

Посев 
Первые четыре сеянные пары начинают турнир со второго круга.

  Лизель Хубер /  Лиза Реймонд (Второй круг)
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (Четвертьфинал)
  Андреа Главачкова /  Луция Градецкая (Второй круг)
  Мария Кириленко /  Надежда Петрова (Полуфинал)

<ol start="5">
 Сара Эррани /  Роберта Винчи (Титул)
 Саня Мирза /  Анастасия Родионова ''(Первый круг)
 Ярослава Шведова /  Галина Воскобоева ''(Четвертьфинал)
 Ивета Бенешова /  Барбора Заглавова-Стрыцова ''(Первый круг)

Ход турнира

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финальные раунды

Ссылки 
 Сетка турнира 

Mutua Madrid Open 2012